F.C. Lund eller Frederik Christian Lund er navnet på flere personer

 Frederik Christian Lund (1826-1901), dansk kunstmaler
 Frederik Christian Lund (1896-1984), dansk arkitekt, stadsarkitekt i Københavns Kommune